Мамедкулизаде — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мамедкулизаде, Гамида (в девичестве Джаваншир; 1873—1955) — одна из первых азербайджанских просветительниц, общественный деятель.
 Мамедкулизаде, Джалил Гусейнкули оглы (1866—1932) — азербайджанский журналист, просветитель и писатель-сатирик, представитель критического реализма в азербайджанской литературе.